Emilio Gutiérrez puede referirse a:
Emilio Gutiérrez Gamero (1844-1936), un periodista, político y escritor español.
Emilio Gutiérrez de Quintanilla (1858-1935), un escritor, crítico literario e historiador peruano.
Emilio Gutiérrez Esteban (1891-1964), un actor español.
Emilio Gutiérrez Caba (1942-), un actor español, hijo del anterior.
Emilio Gutiérrez Fernández (1956-), un político español.
Emilio Gutiérrez González (1971-), un futbolista español.
Emilio Gutiérrez Palma (siglo ), político y sindicalista español,